Michaelstraße steht für:
 Michaelstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Nordstadt
 Michaelstraße (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Altendorf und Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Kaßberg, I–Z
 Michaelstraße (Neuss), siehe Liste der Baudenkmäler in Neuss (1/400–1/499)
 Michaelstraße (Paderborn), siehe Liste der Baudenkmäler in Paderborn-Kernstadt
 Michaelstraße (Piesport), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Piesport

Siehe auch:
 St.-Michael-Straße